Swartwout ist der Familienname folgender Personen:

 Egerton Swartwout (1870–1943), US-amerikanischer Architekt
 John Swartwout (1770–1823), US-amerikanischer Kaufmann und Politiker
 Samuel Swartwout (1783–1856), US-amerikanischer Soldat, Händler, Spekulant und Politiker